Mark Lindsay Chapman (ur. 1954) – brytyjski aktor
 Mark David Chapman (ur. 1955) – amerykański przestępca, zabójca Johna Lennona